Olmitz ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Olmitz (Iowa)
 Olmitz (Kansas)